G280 oder G 280 steht für:

 Gulfstream G280, US-amerikanisches Flugzeug
 Mercedes-Benz G 280, deutsches Automobil der Mercedes-Benz G-Klasse
 B225-G280, Kugelsternhaufen in der Andromedagalaxie

G280